Druga hrvatska vaterpolska liga, treći rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva u sezoni 2013. čini osam klubova podijeljenih u dvije grupe.

Ljestvice

Jug

Sjever

Utakmica za prvaka 
Gusar Mlini – Jadran Kostrena     10:8, Šibenik, 01. rujna 2013. 
Gusar prvak 2. HVL za 2013.

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2012./13.
 1. B vaterpolska liga – sezona 2013.
 3. HVL 2013.

Izvori 
 hvs.hr 

2013